Detta är en Verkförteckning för Carl Nielsen.

Här anges förutom opusnummer även: CNW - Carl Nielsen's Works (2015). Den första tematiskt-bibliografiska katalogiseringen av samtliga Nielsens verk. FS' - Carl Nielsen. Kompositioner. En bibliografi'' av Dan Fog och Torben Schousboe (1965).

Scenverk

Instrumentalmusik

Vokalmusik

Sångsamlingar

Referenser 
Catalogue of Carl Nielsen's Works (CNW)

Externa länkar
Carl Nielsens værker digitalt på danska Wikipedia

Verk av Carl Nielsen
Nielsen